Перишер:
 Перишер — курс подготовки кадров в Британском флоте.
  — горнолыжный курорт в Австралии.
  — долина в Австралии.